«Не слышу зла» () — детективный художественный фильм.

Сюжет 
Джиллиан, будучи глухой, становится, сама того не подозревая, обладательницей редкой монеты, украденной перед этим из музея и спрятанной где-то в её квартире. Об этом узнаёт продажный и жестокий полицейский, приложивший много усилий для получения этой монеты и не желающий потерять её. Вместе со своими людьми он согласен на любые меры для достижения своей цели, даже если на пути станет невинная жертва вроде Джиллиан.

В ролях 
 Мэрли Мэтлин — Джиллиан
 Мартин Шин — лейтенант Брок
 Джон Макгинли — Микки

Ссылки 
 
 

Фильмы-триллеры США
Фильмы на английском языке
Фильмы Роберта Гринуолда
Фильмы США 1993 года